Maren Olstad Lundby (født 7. september 1994 i Gjøvik) er en norsk skihopper.

Karriere 
Som 14-årig blev Lundby valgt til at deltage i VM i nordiske discipliner 2009, hvor skihop for kvinder var på programmet for første gang. Lundbys deltagelse blev historisk, da hun med start nummer 1 lavede det første spring nogensinde som kvinde ved VM.

Lundby deltog første gang de olympiske vinterlege i Vinter-OL 2014 i Sotji, hvor hun stillede op i hop fra lille bakke og blev nummer otte. Ved vinter-OL 2018 i Pyeongchang var hun storfavorit efter at have vundet syv ud af de seneste ti World Cup-løb, og hun førte efter første runde med 2,2 point. I afgørende runde sprang hun dagens længste spring med 110 m, og hun vandt konkurrencen med 264,6 point, tolv point foran Katharina Althaus på andenpladsen og 20,8 point foran japanske Sara Takanashi, der fik bronze.

Hun har også vundet flere VM-medaljer: Ved VM i 2015 i Falun var hun med til at vinde sølv i holdkonkurrencen for blandede hold, i 2019 i Seefeld vandt hun guld på lille bakke samt bronze i holdkonkurrence for både kvinder og blandede hold. I 2021 i Oberstdorf vandt hun guld i hop fra stor bakke, sølv på lille bakke og for blandede hold, mens hun fik bronze i kvindernes holdkonkurrence.

World Cup-oversigt 
 62 podieplaceringer, 30 sejre

Sammenlagte placeringer i World Cup'en

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

Skihoppere fra Norge
Personer fra Vestre Toten
Skihop under vinter-OL 2018
Medaljevindere ved vinter-OL 2018
Deltagere for Norge ved vinter-OL 2014
Deltagere for Norge ved vinter-OL 2018
Olympiske mestre fra Norge